Чайкинська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Чайкинська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район